Zebrzydowice est le nom :
 de la gmina de Zebrzydowice, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Zebrzydowice, dans le powiat de Cieszyn, chef-lieu de cette gmina
 du village de Zebrzydowice, dans la voïvodie de Petite-Pologne